Oratorio della Beata Vergine delle Grazie –  chiesa di Mezzano Inferiore, frazione di Sorbolo Mezzani
Oratorio della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Monzambano
Oratorio della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Onsernone